Бродско-Посавска, Бродско-Посавинская жупания () — жупания на северо-востоке Хорватии. Территория жупании вытянута полосой вдоль левого берега реки Сава, в историческом регионе, известном, как Посавина. Административный центр жупании — город Славонски-Брод.

География 
Площадь жупании — 2030 км². На западе граничит с жупанией Сисачко-Мославачка, на востоке — с Вуковарско-Сриемска, на севере — с Пожешко-Славонска и на северо-востоке — с Осьечко-Бараньска. На юге жупания граничит с Боснией и Герцеговиной (граница проходит по Саве). В южной части, прилегающей к Саве, территория жупании низменна, на севере есть горы, самая высокая из которых — Псунь. Почвы плодородные.

Население 
В соответствии с данными переписи 2001 года, на территории жупании проживало 172 993 человек. Национальный состав населения жупании: 94 % хорваты, 3 % сербы, 0,3 % цыгане, 0,21 % боснийцы, 0,18 % украинцы, 0,16 % албанцы.

Административное деление 

В административном отношении жупания делится на 28 муниципальных образования (2 города, 26 общин):

 Город Славонски-Брод, столица жупании, население 64 000 человек
 Город Нова-Градишка, 35 400 человек
 Община Бебрина
 Община Бродски Ступник
 Община Буковле
 Община Черник
 Община Давор
 Община Доньи Андриевцы
 Община Драгалич
 Община Гарчин
 Община Горнья Врба
 Община Горньи Богичевцы
 Община Грудинцы
 Община Клакар
 Община Нова-Капела
 Община Окучани
 Община Оприсавцы
 Община Ориовац
 Община Подцркавлье
 Община Решетари
 Община Сибинь
 Община Сикиревцы
 Община Славонски Шамац
 Община Стара Градишка
 Община Старо Петрово Село
 Община Велика Копаница
 Община Врбье
 Община Врполье

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт жупании